

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della IV Olimpiade

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per il Regno Unito